Красноарме́ец:
 Красноарме́ец — воинское звание и должность военнослужащего рядового состава ВС СССР, в период с 1918 года по 1946 год.
 «Красноармеец» — литературно-художественный журнал Красной армии, основанный в 1919 году (с 1947 года — «Советский воин», с 1997 года — «Воин России»). 
 «Красноармеец» — почтовая марка РСФСР, выпущенная в 1922—1923 годах, коллекционная редкость ввиду двойной ошибки печати.
 «Красноармеец» — подводная лодка типа «Барс».

Топоним 
 Россия
 Красноармеец — посёлок в Новониколаевском районе Волгоградской области.
 Красноармеец — село в Ленинградском районе Краснодарского края.
 Красноармеец — посёлок в Нижнесергинском муниципальном районе Свердловской области.
 Красноармеец — деревня в Спировском районе Тверской области.
 Красноармеец — посёлок в Арсеньевском районе Тульской области.

См. также 
 Красноармеец Сухов